Amphoe Prachantakham (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Prachin Buri. Die Provinz Prachin Buri liegt im Osten der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Amphoe Prachantakham wird von folgenden Amphoe begrenzt (vom Osten im Uhrzeigersinn aus gesehen): die Amphoe Na Di, Kabin Buri, Si Maha Phot und Mueang Prachin Buri der Provinz Prachin Buri, Amphoe Pak Phli in der Provinz Nakhon Nayok sowie die Amphoe Pak Chong und Wang Nam Khiao in der Provinz Nakhon Ratchasima.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Prachantakham ist in neun Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 106 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Pho Ngam (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pho Ngam.
 Prachantakham (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Prachantakham.

Außerdem gibt es acht „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Prachantakham (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Prachantakham.
 Ko Loi (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ko Loi.
 Ban Hoi (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Hoi.
 Nong Saeng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Saeng.
 Dong Bang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Dong Bang.
 Kham Tanot (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Kham Tanot.
 Bu Fai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bu Fai.
 Nong Kaeo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Kaeo.

Einzelnachweise

Weblinks 
  Weitere Einzelheiten zum Amphoe Prachantakham von amphoe.com (in Thai)

Prachantakham